Smolenitz steht für verschiedene Orts und Namensbegriffe:

 der deutsche Name der slowakischen Gemeinde Smolenice
 dem Schloss Smolenice ebenda

 dem ungarischen Kaufmann und Erfinder Nikolaus Smolenitz von Smolk (1765–1844)
 seiner Tochter Maria Smolenitz, verehelichte Maria von Turszky, einer Geliebten Grillparzers